Jana Novotná (1968 - 2017), joueuse de tennis tchèque ;
 Jarmila Novotná (1907 - 1994), soprano tchèque ;
 Petra Novotná (1981 -), joueuse tchèque de volley-ball ;
 Renata Novotná, biathlète tchécoslovaque.